Due sommergibili della Regia Marina presero il nome dalla specie di molluschi Pteraeolidia ianthina: